ЛО:
 Ленинградская область
 Липецкая область

Википедия 
 ВП:П:ЛО — Проект:Логика

См. также 
 Ло